Detta är en lista över sjöar i Eda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Eda kommun.

Lista

Eda kommun
 Lista